В этой статье представлен список известных людей, умерших в 1307 году.

Январь 
  — первый правитель Хантавади (1287—1307)

Февраль 
 9 февраля 
  — младший брат шотландского короля Роберта I; казнён англичанами
  — младший брат шотландского короля Роберта I; казнён англичанами	
 10 февраля — Тэмур — Император Китая из династии Юань (1294—1307)

Апрель 
 2 апреля —  — византийский писатель, сторонник церковной унии католиков и православных
 3 апреля —  — епископ Новары (1240—1250), епископ Тренто (1304—1307)
 12 апреля — Умберт I Вьеннский — барон де Ла Тур (1269—1307), дофин Вьеннский, граф д’Альбон, де Гренобль, д’Уазан, де Бриансон (1282—1307).
 20 апреля —  — Лорд-канцлер Англии (1305—1307)
 23 апреля — Джоанна Акрская — дочь короля Англии Эдуарда I, графиня-консорт Глостера и Хартфорда (1290—1295), жена Гилберта Рыжего.
 Констанция (Анна) Гогенштауфен — дочь императора Священной Римской империи Фридриха II, императрица-консорт Никейской империи (1244—1254), жена Иоанна III Дуки Ватаца

Май 
 Абу Якуб Юсуф — маринидский султан Марокко (1286—1307); убит

Июнь 
 1 июня — Дольчино  — ересиарх, глава секты «апостольских братьев» (апостоликов) (c 1300), казнён

Июль 
 3/4 июля — Рудольф I — c 16 октября 1306 король Чехии и титулярный король Польши, герцог Австрии и Штирии (под именем Рудольф III) из династии Габсбургов.
 7 июля — Эдуард I — король Англии в 1272—1307 годах из династии Плантагенетов.
20 июля —  — лорд Томонд (1287—1307)

Август 
 7 августа — Абати, Альберт дельи — святой римско-католической церкви, первый член Ордена Кармелитов, канонизированный Церковью

Сентябрь
 17 сентября —  — епископ Вустера (1302—1307)
 21 сентября —  — епископ Эксетера (1291—1307)

Октябрь 
 3 октября — Маргарита Наваррская — дочь короля Наварры Тибо IV, герцогиня-консорт Лотарингии (1255—1302), жена Ферри III
 11 октября — Екатерина де Куртене — титулярная императрица Латинской империи (1283—1307), дочь Филиппа де Куртене, титулярного императора Латинской Империи, и Беатрисы Анжуйской, дочери Карла I Анжуйского, короля Сицилии.
 23 октября —  — князь-епископ Падерборна (1277—1307)
24 октября —  — итальянский политик и кондотьер из семьи Делла Торре

Ноябрь 
 9 ноября 
  — князь Ангальт-Ашерслебена (1266—1283), архиепископ Магдебурга (1305—1307)
  — святая римско-католической церкви.
 17 ноября
 Левон IV — король Киликийской Армении (1301—1307); убит монголами
 Хетум II — король Киликийской Армении (1289—1293, 1295—1296, 1299—1301); убит монголами
 22 ноября —  — архиепископ Трира (1300—1307)

Декабрь 
  — дочь князя Антиохии Боэмунда IV, претендентка на трон Иерусалимского королевства (1269—1277)
 Дицман — маркграф Нижней Лужицы (1291—1303), маркграф Остерланда (1291—1307) и ландграф Тюрингии (1297—1307)

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Апор Печ — венгерский дворянин, воевода Трансильвании (1283), палатин Венгрии (1298—1299, 1304—1307)
 Беатриса Сицилийская — дочь короля Сицилии Манфреда, маркиза-консорт Салуццо, жена Манфреда IV
 Бенедетто I Заккариа — итальянский адмирал Генуэзской Республики. господин Фокеи (1288—1307) и первый Лорд Хиос (1304—1307). Он был, на разных этапах его жизни, дипломат, авантюрист, наемник и государственный деятель.
  — монгольский генерал Газан-хана и Олджейту, организатор убийства армянских царей Хетума II и Левона IV; казнён о приказу Олджейту.
  — архидиакон Корнуолла (1295—1307)	
  — францисканский теолог.
  — великий магистр приората Сиона (1266—1307)
  — китайский художник
  — Католикос армянской церкви (1293—1307)
 Гуго (Юг) II де Шатильон — граф Блуа, граф Шатодёна (Дюнуа), сеньор д'Авен, сеньор де Гиз (1291—1307), родоначальник ветви Блуа-Шатильон
  — султан Мальдивских островов (1302—1307)
  — католический теолог, архиепископ Беневенто (1302), архиепископ Неаполя (1302—1307), святой римско-католической церкви.
  — графиня-консорт Пембрук (1264—1296) жена Уильяма де Валенса, 1-го графа Пембрук
 Дува — правитель Чагатайского улуса (1282—1307)
  — сын византийского императора Андроника II Палеолога, деспот (1295—1307)
  — первый правитель Карасидского эмирата (1297—1307)
 Константин Борисович — князь Ростовский (1278—1288, 1294—1307), князь Углицкий (1288—1294)
  — монгольский полководец Газан-хана, руководитель вторжения в Сирию в 1303 году, погиб при завоевании Гиляна
  — итальянский генуэзский дипломат и трубадур
   — шотландский дворянин, участник войны за независимость Шотландии, казнён англичанами.
 Олег Романович — князь Брянский (1188—нач. XIII в), ушёл в монастырь, святой Русской православной Церкви
  — граф Текленбурга (1285—1307)
  — шотландский дворянин, участник войны за независимость Шотландии, казнён англичанами.
  — барон Десмонд (1298—1307)
  — епископ Уотерфорда (1286—1307), лорд-канцлер Ирландии (1283—1288)
  — член ордена братьев-гаудентов, один из гвельфских главарей Фаэнцы, убивший своих родственников («фрукты брата Альбериго»), персонаж поэмы Данте.

См. также 

Умершие в 1307 году
1307